El término contralor puede hacer referencia a:

 Contralor, en América auditor
Contralor, interventor en artillería